Владимир Иванович Яковлев (1892—1935) — деятель советских органов государственной безопасности, чрезвычайный комиссар путей сообщения, один из организаторов и непосредственный участник «красного террора». Возглавлял Одесскую ЧК. Входил в руководство Киевской ЧК.

Биография 
Служил в царской армии офицером. Был женат на дворянке Полубояриновой, впоследствии внештатной сотруднице органов государственной безопасности.

На работу в органы ВЧК направил Раковский Х.Г. 
По сведениям, сообщенным его внуком, В.И. Яковлев расстрелял своего отца за спекуляцию, а его мать после такого поступка сына повесилась. 
Член РКП(б) с 1919 и с того же года работал заместителем начальника Киевской городской ЧК Петра Михайловича Дегтяренко. 
Являлся командиром комендантского взвода, затем временно (с 13 июля по 1 августа 1920) являлся начальником Одесской ЧК.

В 1921-1922 гг. - заместитель председателя НКЗС УССР.

В 1930-е годы — чрезвычайный комиссар путей сообщения.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Семья 
Сын — Е. В. Яковлев, внук — В. Е. Яковлев.

Примечания

Литература 
 Зинько Ф. Кое-что из истории Одесской ЧК. Одесса: ПКФ «Друк», 1998, с. 21 — 22.
 Гончарова Е. М. Красный террор на юге России. Айрис-Пресс, 2013. ISBN 978-5-8112-5125-4.

Ссылки 
 Сокращённая биография

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Чекисты
Персоналии:Одесса
Похороненные на Новодевичьем кладбище